Le tournoi de tennis de Sicile 2005 s'est déroulé du  au  à Palerme sur terre battue en extérieur.

Faits marquants 
 Igor Andreev remporte le tournoi en simple en battant Filippo Volandri en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Martín García et Mariano Hood s'imposent en finale face à Mariusz Fyrstenberg et Marcin Matkowski. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sicile
 Saison 2005 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

Tennis masculin en 2005
ATP 2005
Sport en Italie en 2005
Tennis en septembre 2005
Tennis en octobre 2005